De plaats Itteren telt 16 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht.

`

|}

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Maastricht voor andere rijksmonumenten in deze gemeente.

Itteren
Maastricht-Noordoost